Фармвил има више значења:
 Фармвил (Вирџинија)
 Фармвил (Северна Каролина)